Alborejo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Alborejo, Guerrero, 
 Alborejo, delstaten Mexiko, Luvianos,